Bình Lộc (Đồng Nai), een xã in thị xã Long Khánh, provincie Đồng Nai.
 Bình Lộc (Hà Tĩnh), een xã in huyện Lộc Hà, provincie Hà Tĩnh.